Bielsa – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona
 Marcelo Bielsa –  allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Rafael Bielsa – politico e avvocato argentino
 Stadio Marcelo Bielsa – stadio della città di Rosario, in Argentina